Каиргельдинов Оразгельды Алигазинович (; род. 17 апреля 1957 года, с.Турсунбай, Железинский район, Павлодарская область, Казахская ССР) — казахстанский государственный деятель, аким Баянаульского района Павлодарской области (2016-2019), аким города Павлодара (2011-2014), аким города Аксу (2007-2011), аким Качирского района Павлодарской области (2003-2007).

Биография 

Родился 17 апреля 1957 года, казах по национальности; образование высшее. В 1982 году окончил Алма-Атинский институт народного хозяйства по специальности «экономист», в 1992 году Казахстанский институт менеджмента и экономического прогнозирования по специальности «теория социально-политических отношений».

После окончания института трудовую деятельность начал главным экономистом Совхоза «Советский Казахстан» Железинского района, затем работал секретарем парткома совхоза «Железинский». 

С 1991 по 1996 год – заместитель начальника районного сельхозуправления, главный бухгалтер совхоза, председатель государственного кооператива, заместитель акима, начальник агропромышленного комплекса Железинского района. 

С 1996 по 2003 – директор КСХП «Енбекши», затем директор ТОО «БАТ-RV».

С 1999 года по 2003 год являлся депутатом маслихата Павлодарской области.

С декабря 2003 года по ноябрь 2007 год, возглавлял Качирский район Павлодарской области. 

С 6 ноября 2007 года назначен акимом города Аксу Павлодарской области. 

8 октября 2011 года назначен на должность акима города Павлодара.

В связи с переходом на другую работу 12 апреля 2014 года подал заявление об отставке с занимаемой должности.

С июля 2015 года по руководил коммунальным государственным учреждением «Қоғамдық келісім» аппарата акима Павлодарской области.

В августе 2016 года назначен акимом Баянаульского района Павлодарской области.

В начале ноября 2020 года был задержан «по подозрению в совершении коррупционного уголовного правонарушения». В середине января 2021 года был осужден.

Женат, воспитывает троих детей.

Награды 

 Орден Парасат (2013)
 Орден Курмет (2007)
 Медаль «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 10 жыл»
 Медаль «Қазақстан Республикасының Конституциясына 10 жыл»
 Медаль «Қазақстан Республикасының Парламентіне 10 жыл»
 Медаль «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 20 жыл»
 Юбилейная медаль «Павлодар облысына 75 жыл»
 Юбилейный нагрудный знак «50 лет городу Аксу» (2011)

Примечания

Ссылки 

 Сайт акимата Баянаульского района 

Акимы Павлодара
Акимы Аксу